M9 puede hacer referencia a:

 El Cúmulo globular M9.
 La Pistola M9, versión de la Beretta 92 usada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.